Mikfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Mikfeld (* 1972), deutscher Politikberater und ehemaliger Politiker (SPD)
 Esther-Maria Mikfeld (1934–2005), deutsche Politikerin (CDU), Landtagsabgeordnete in Hessen